Uleomyces är ett släkte av svampar. Uleomyces ingår i familjen Cookellaceae, ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Uleomyces